San Donaziano, martire a Nantes 24 maggio 
 San Donaziano vescovo di Châlons 7 agosto 
 San Donaziano, vescovo di Reims 14 ottobre 
 Santi Donaziano, Presidio, Mansueto e compagni martiri 6 settembre

Pagine correlate
Donaziano